Zhangdian Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhangdian (socken i Kina, lat 33,23, long 114,04), Henan, 
 Zhangdian (socken i Kina, lat 33,80, long 115,27), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar